Парламентские выборы на Аландских островах (1979) () — выборы в Парламент Аландских островов, проходившие 20 октября 1979 года.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (20 октября 1979 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1979
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1979
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|1979
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3954
| -
|align="right" | 42,3
|align="right" | -
|align="right" | 14
|align="right" | -

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 2764
| -
|align="right" | 29,6
|align="right" | -
|align="right" | 9
|align="right" | -

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1295
| N/A
|align="right" | 13,9
|align="right" | N/A
|align="right" | 4
|align="right" | N/A

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands Socialdemokrater)
| 1125
| N/A
|align="right" | 12,0
|align="right" | N/A
|align="right" | 3
|align="right" | N/A

|-
|align=left|Аландские левые (Åländsk Vänster)
| 195
| -
|align="right" | 2,1
|align="right" | -
|align="right" | 0
|align="right" | 0

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|9339
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: Åsub 
|}

1979
Октябрь 1979 года
Аландские острова
1979 год в Финляндии